Kiotari () est un village grec de la communauté d’Asklipiío dans le district municipal ,  sur l'île de Rhodes, peuplé de 163 habitants en 2011.

Situation 

Le village est à  au sud de la ville de Rhodes, à  de l'ancienne Lindos et à environ  de l'aéroport Rhodes Diagoras.

Située sur la côte orientale, abritée du vent d'ouest, Kiotari côtoie d'autres jolis villages (Lárdos, ) et des plaines cultivées.

Activités 
Kiotari est essentiellement ouvert vers le tourisme balnéaire.

Notes et références

Liens externes 

Localité à Rhodes
Village en Grèce